Westracystis är ett släkte av snäckor. Westracystis ingår i familjen Helicarionidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Landlungsnäckor
Westracystis